Jacques Tati, een Frans acteur en regisseur
Tati (album), een album van Enrico Rava
Tati (taal), een Iraanse taal
Tati (India), een census town in India
Tati (winkelketen)